Красивая Поляна — название населённых пунктов:

 Красивая Поляна — посёлок в Нуримановском районе Республики Башкортостан.
 Красивая Поляна — деревня в Чернском районе Тульской области.